Regel kan avse

 Regel (trä) – ett trävarubegrepp
 Rättsregel – en lag, regel eller rättslig norm som gäller i ett visst rättssystem
 Regellås – en del av ett lås
 Etikettregler – regler för umgänge människor emellan
 Spelregel – regler för spel och sporter

Vetenskap
 Haldanes regel – hybrider av det kön som bär den könsbestämmande kromosomen i högre grad drabbas av sterilitet
 Simpsons regel – approximera en integral
 Pappos Guldins regel – inom matematik, och fysik ett enkelt sätt att räkna ut ytan hos en rotationssymmetrisk kropp
 Cramers regel – en sats inom linjär algebra
 Landsteiners regel – en människa har alltid antikroppar mot den blodgruppssubstans i AB0-systemet som hon saknar

Se även
 Regel (efternamn)